En (títol), títol sumeri
 En (Nyer), llogaret del municipi nord-català de Nyer 
 EN, abreviatura d'Euronorm o norma europea
 En, abreviatura internacional de l'idioma anglès
 En, abreviatura per a electronegativitat
 En en romanx, riu afluent del Danubi, que passa per Suïssa, Àustria i Alemanya vegeu Inn (riu)